Третий поход ассирийцев на Кадмухе (см. Шамши-адад V).
 Умер верховный жрец Амона Хорсиесе (II).
 816 (по гл. 33 «Ши цзи» — в 817 г., по гл.4 и 14 — в г.) — Согласно «Ши цзи», весной луский князь У-гун явился ко двору в Чжоу со своими сыновьями Ко и Си. Сюань-вану понравился младший Си, и он решил сделать его наследником. Советник Фань Чжун Шань-фу отговаривал вана, но безуспешно (его речь приведена в эпизоде 7 «Го юй»). Летом У-гун умер. Прекратилось возделывание ритуального поля, Вэнь-гун из Го увещевал вана, но безуспешно (его речь приведена в эпизоде 6 «Го юй»).
 Умер князь Лу У-гун, ему наследовал Си (И-гун, эра правления 815—807).
 Князь Ци Ли-гун был крайне жесток. В Ци вернулся сын Ху-гуна, и цисцы решили поставить его у власти, напали на Ли-гуна и убили его, но в битве погиб и сын Ху-гуна. Тогда цисцы поставили у власти сына Ли-гуна Чи (Вэнь-гун, эра правления 815—804), который казнил 70 человек, виновных в смерти Ли-гуна.

См. также

Примечания